Schloss Thurn steht für:

* Schloss Thurn (Deutschland), Schloss bei Heroldsbach, Deutschland
 Schloss Thurn (Südtirol), Burg in St. Martin in Thurn im Gadertal
 Schloss Thurn, Ansitz in Schenna, Südtirol, siehe Rothenturn
 Schloss Sankt Jakob am Thurn in Sankt Jakob am Thurn, Gemeinde Puch bei Hallein, Land Salzburg
 Erlebnispark Schloss Thurn bei Heroldsbach, Bayern, Deutschland

Siehe auch:
 Ansitz Thurn
 Burgruine Thurn